Niemcy:
 Varrel – dzielnica gminy Stuhr w powiecie Diepholz, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Varrel – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz

Zobacz też:
 Varel